Груд — типи лісорослинних умов, що характеризуються найбагатшими лісовими ґрунтами та мегатрофною рослинністю.

Груд — село, Звягельський район Житомирська область.

Населені пункти та їхні частини
 Груд — село в гміні Біла Підляська Більського повіту Люблінського воєводства

Примітки